Observancia puede referirse a:
Cumplimiento normativo exacto y puntual de lo que se manda ejecutar, como una ley, un estatuto o una regla.
Observancia internacional.

Instituciones históricas de la Corona de Aragón
En el antiguo derecho aragonés, práctica, uso o costumbre recogida y autorizada con fuerza de ley por compilación oficial.
Observancias (Aragón), interpretaciones de los jueces en la aplicación de los Fueros de Aragón.
Constitución de la Observancia (Constitució de l'Observança), capítulo de corte promulgado en las Cortes de Barcelona de 1480-1481.

Órdenes religiosas
Se llama observantes a los miembros de las órdenes religiosas en cuya denominación se utiliza la palabra observancia.

Franciscanos (de la observancia) u Orden de Frailes Menores.
Ministros de los franciscanos de la observancia (OFM).
Orden de los Frailes Menores Descalzos de la Estricta Observancia
Hermanos menores de la regular observancia u Orden de Frailes Menores de la Observancia Regular (Ordo Fratris Menoris Regularis).
Hermanos menores reformados de la estricta observancia (Ordo Frates Minorum Strictioris Observantiae Reformatorum).
Observancia franciscana de Pedro de Villacreces.
Estrecha Observancia de la Trapa u Orden Cisterciense de la Estricta Observancia (Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae, O.C.S.O.).
Carmelitas de la antigua observancia.
Trinitarias de la antigua observancia''.

MasoneríaRito de la Estricta Observancia Templaria''', rito masónico fundado en Alemanía por el barón Karl Gotthelf von Hund und Altengrottkau.

Referencias